Валенти́н Климе́нко:
 Клименко, Валентин Григорьевич (род. 1944) — генерал-лейтенант.
 Клименко, Валентин Митрофанович (1908—1993) — советский учёный-прокатчик.